Jméno a příjmení Milan Koch má více nositelů:

 Milan Koch (básník) (1948–1974) – český básník
 Milan Koch (dopravce) – český dopravce
 Milan Koch (zoolog) – český zoolog, publikace z oboru

související články
 Koch